Das HKFC International 2013 fand vom 27. Mai bis 1. Juni 2013 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 25. Zeitgleich fanden die drei Challenger-Turniere 2nd Martyr Fahad Al-Ahmad Tournament in Kuwait, die Paraguay Open 2013 in Asunción und der Pilatus Cup 2013 in Kriens statt.

Titelverteidiger war Omar Mosaad, der jedoch nicht erneut antrat. Im Finale besiegte der topgesetzte Alister Walker den an Position zwei gesetzten Laurens Jan Anjema glatt mit 11:8, 11:6 und 11:7. Es war der neunte Titel in Walkers Karriere und sein zweiter in der laufenden Saison.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
2013